Wladimir Besobrasow ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Michailowitsch Besobrasow (1857–1932), russischer General
 Wladimir Pawlowitsch Besobrasow (1828–1889), russischer Nationalökonom